Jedan od gradova u SAD-u:
Farmington, Arkansas
Farmington, Connecticut
Farmington, Delaware
Farmington, Illinois
Farmington, okrug Cedar, Iowa
Farmington, okrug Van Buren, Iowa
Farmington, Južna Dakota
Farmington, Kalifornija
Farmington, Kansas
Farmington, okrug Graves, Kentucky, popisom određeno mjesto
Farmington, okrug Louisville, Kentucky
Hustonville, Kentucky, staro ime Farmington
Kingsley, Kentucky, staro ime Farmington
Farmington, grad, Maine
Farmington, popisom određeno mjesto, Maine, popisom određeno mjesto
Farmington, Michigan
Farmington, okrug Dakota, Minnesota
Farmington, okrug Olmsted, Minnesota
Farmington, Mississippi
Farmington, Missouri
Farmington, New York
Farmington, New Hampshire
Farmington, Novi Meksiko
Farmington, Ohio
Farmington, Oregon
Farmington, okrug Clarion, Pennsylvania
Farmington, okrug Tioga, Pennsylvania
Farmington, okrug Warren, Pennsylvania
Farmington, okrug Wharton, Pennsylvania
Farmington, Sjeverna Dakota
Farmington, Sjeverna Karolina
Farmington, Utah
Farmington, Washington
Farmington, okrug Albemarle, Virginia, neopćinsko područje
Farmington, okrug Marion, Virginia
Farmington, okrug Jefferson, Wisconsin, neopćinsko područje
Farmington, okrug La Crosse, Wisconsin
Farmington, okrug Polk, Wisconsin
Farmington, okrug Waupaca, Wisconsin
Farmington, okrug Washington, Wisconsin
Farmington, Zapadna Virginia

East Farmington, Ohio, okrug Trumbull
East Farmington, Wisconsin, okrug Polk
West Farmington, Ohio 
New Farmington, Indiana
Farmington Hills

Četvrti:
Farmington (Hampton, Virginia)

Povijesni okruzi:
Farmingtonski kvekerski povijesni okrug
Farmingtonski povijesni okrug, Connecticut
Farmingtonski povijesni okrug, Maine
Farmingtonski povijesni okrug, Michigan
Farmingtonski povijesni okrug, Sjeverna Karolina
Farmingtonski povijesni okrug Main Street, Utah

Povijesno mjesto:
Farmington, kuća u okrugu Albemarle, Virginia
Farmington, povijesna plantaža u okrugu King and Queen, Virginia, kod St. Stephens Churcha
Farmington, ured tithinga, Utah, ured tithinga
Farmingtonski općinski centar, Washington, sastajalište masonske lože
Farmington, gradsko središte, Connecticut
Farmington, gradsko središte, Michigan

Kanada:
Farmington, Britanska Kolumbija
Farmington, okrug Cumberland, Nova Scotia
Farmington, okrug Lunenburg, Nova Scotia
Farmington, Otok Princa Edwarda

Ujedinjeno Kraljevstvo:
Farmington, Gloucestershire

Fiktivno:
Farmington, okrugu u Los Angelesu u TV seriji The Shield

Ostalo:
Farmingon (postaja UTA)
Farmington Civic Theater
Farmington (meteorit)
Bitka kod Farmingtona, Mississippi
Bitka kod Farmingtona, Tennessee
Farmingtonski kanal
Farmington Canal State Park Trail
Farmington Canal Heritage Trail
Farmington (rijeka, Liberija)
Farmington (rijeka, SAD)
Farmington Country Club, Charlottesville, Virginia
vinarija Farmington (Kalifornija)
vinarija Farmington (Michigan)
Željeznička pruga Brunswick-Farmington u Maineu
Farmington High School, SAD
Farmington Senior High School, SAD
Farmington Public Schools, Michigan
Farmington Municipal Schools, Novi Meksiko
Farmingtonski institut za kršćanske studije, Oxford, UK
Sveučilište Mainea u Farmingtonu
Farmington Town Pound
Nesreća u rudniku Farmington
Interstate 96, brza cesta Brighton–Farmington (Brighton–Farmington Expressway), Michigan
Farmington Land Trust, neprofitna organizacija koja se bavi očuvanjem ekosustava planine Talcott
Farmington (planina), bazaltna planina
Farmingtonski plan, plan istraživačkih knjižnica nazvan po Farmingtonu iz Connecticuta
Farmingtonska javna knjižnica (Novi Meksiko)
Farmington općinska knjižnica (Michigan)
Farmington Daily Times, bivši Farmington Times Hustler
Farmington Rock Chapel, Utah
Forfar Farmington FC, škotski nogometni klub
Farmingtonska dolina, Connecticut
Farmingtonski popravni centar, zatvor u Missouriju
Željeznička pruga Wiscasset, Waterville i Farmington, uskotračna pruga, Maine